

Patronyme
 Giovanni dalle Bande Nere, un condottiere de la Renaissance

Navire
 Giovanni delle Bande Nere, un croiseur léger de classe Alberto da Giussano de la Regia Marina